Anne Veski, född i Rapla, Estland den 27 februari 1956, är en estnisk popsångerska som har inspelad musik i både sitt modersmål samt ryska och polska.

Privatliv 
Veski är gift med sin andra man, Benno Beltšikov, som också är hennes manager. Mellan 1977 och 1981 var han gift med Jaak Veski (1956-1994), som var för många populära estniska låtskrivare. Från detta äktenskap, har hon en dotter, Kerli, en diplomat, och två barnbarn.

Diskografi 
 "Ingleid ei..." (2009)
 "АННЕ ВЕСКИ. Я НЕ ТАКАЯ" © 2007, "Монолит"  
 "АННЕ ВЕСКИ. РАДОВАТЬСЯ ЖИЗНИ" "ИМЕНА НА ВСЕ ВРЕМЕНА" © 2007, "Монолит"  
 DVD "ANNE VESKI. ROOSIAIA KUNINGANNA" © 2006, ESTTV (Эстонское телевидение)  
 DVD "АННЕ ВЕСКИ. НИ О ЧЕМ НЕ ЖАЛЕЙТЕ" © 2006, "Квадро-диск"  
 "ANNE VESKI. 60 parimat laulu - EESTI KULLAFOND - 3 platinum CD" © 2006, "Hitivabrik"  
 "Ни о чем не жалейте" © 2004, Фирма грамзаписи "Никитин"  
 Анне Вески, Имена на все времена, © 2003, Мистерия звука  
 "Lootus", © 2003 "AN&BEN"   
 Не грусти, человек, © 2002, J.R.C.  
 Не грусти, человек, © 2002, Records 2000, Estonian Artist Agency  
 Анне Вески, Звезды советской эстрады, © 2001, "Первое музыкальное издательство"  
 Grand Collection, © 2001 КВАДРО ДИСК  
 Armukarneval, Records 2000  
 Star Collection, © 2000 J.S.P. Records / группа ДЖЕМ  
 "Туннель под Ла-Маншем", © 1996, "Союз"  
 Калейдоскоп, © 1994 Anima Vox Co.  
 "Поет Анне Вески", © 1985, Таллиннский Завод музыкальных кассет   
 "Анне Вески", © 1994, Германия   
 "Анне Вески и Мюзик-Сейф", © Мелодия, 
 "Я вас благодарю", Анне Вески и ансамбль "Немо", © Мелодия, 1988 
 "Поет Анне Вески", © Мелодия, 1986 
 "Я обещаю вам сады", © Мелодия, 1985 
 "Я обещаю вам сады", © Мелодия,
 "Позади крутой поворот", © Мелодия, 1984 
 "Поет Анне Вески", © Мелодия, 1984 
 "Поет Анне Вески", © Мелодия,
 "Anne Veski", © Мелодия, 1983

Källor

Externa länkar 

 Anne Veski's Officiella Myspace
officiella hemsida (i Ryska)

Kvinnor
Födda 1956
Estländska popsångare
Sovjetiska popsångare
Alumner från Tallinns tekniska universitet
Levande personer
Personer från Rapla